

Pinde
 Parc national du Pinde
 Forêts mixtes des monts Pinde
 Poney de Pinde

Autres pays 
 , rivière angolaise.
 , rivière angolaise.
 , mountain au Myanmar.
 , lagune colombienne.
Homonymie d'hydronyme